Calidion är ett släkte av svampar. Calidion ingår i familjen Uncolaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Calidion